Rosoy puede referirse a varias localidades y comunas francesas:

 Rosoy (Oise).
 Rosoy (Yonne).
 Rosoy-en-Multien.
 Rozoy-le-Vieil.